kokoszka – ptak z rodziny chruścielowatych, kilka gatunków, nazwa zwykle stosowana w odniesieniu do kokoszki zwyczajnej (Gallinula chloropus)
 Adam Kokoszka – polski piłkarz
 Marcin Kokoszka – polski piłkarz

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kokoszka – część miasta Włocławek
 Kokoszka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew
 Kokoszka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Kokoszka – kolonia w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Kokoszka – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida

Zobacz też 
 Kokoszki
 Kokoszkowie